Габузян — армянская фамилия. Известные носители:

 Габузян, Ваграм Мартиросович (известен под псевдонимом Ваграм Алазан; 1903—1966) — армянский советский писатель, поэт, журналист, общественный деятель.
 Габузян, Оганес Егиазарович (род. 1995) — армянский шахматист, гроссмейстер.